Osoby o nazwisku Wisłocki:
 Aleksander Wisłocki (ok.1820-1898) – burmistrz Tarnowa
 Antoni Wisłocki (ok. 1770-1823) – właściciel Frampola
 Jan Wisłocki (zm. 1775) – chorąży bydgoski
 Jerzy Wisłocki (1928-2008) – polski prawnik i historyk
 Juliusz Sas-Wisłocki (1909-1973) – prawnik
 Stanisław Wisłocki (1921-1998) – polski dyrygent, kompozytor i pianista
 Teodozy Wisłocki (?-1801) – biskup
 Władysław Wisłocki (ujednoznacznienie)